Первая лига 1968/1969 () — 35-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 10 августа 1968 года и закончился 21 июня 1969 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1968/1969 на rsssf.com 

1968/1969
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1968 году
Спорт в Польше в 1969 году